Братя-Даскалови — топоним в Болгарии:
 Братя-Даскалови — община;
 Братя-Даскалови — село.